Ahn Nae-sang este un actor sud coreean.

Profil
Nume: 안내상 / Ahn Nae Sang
Profesie: Actor
Data Nasterii: 1964-Dec-25

Seriale
Sungkyunkwan Scandal (KBS2, 2010)
Temptation of an Angel (SBS, 2009)
Three Brothers (KBS2, 2009)
Swallow the Sun (SBS, 2009)
A Man's Story (KBS2, 2009)
Cain and Abel (SBS, 2009)
Tazza (SBS, 2008)
Chosun Police (MBC, 2007)
First Wives Club (SBS, 2007)
Seoul's Sad Song (KBS2, 2007)
The Return of Shim Chung (KBS2, 2007)
Famous Princesses (KBS2, 2006)
Sharp 3 (KBS2, 2006)
Oh! Sarah (KBS, 2005)
Resurrection (KBS2, 2005)
Love Hymn (MBC, 2005)
18 vs. 29 (KBS2, 2005)
Sharp 2 (KBS2, 2005)
Not Alone (SBS, 2004)

Filme
Fate (2008)
Someone Behind You (2007)
Temptation of Eve - Good Wife (2007)
Paradise 1986 (2007)
Mission Sex Control (2006)
Fly, Daddy, Fly (2006)
Forbidden Quest (2006)
Never to Lose (2005)
Marathon (2005)
R-Point (2004)
Sisily 2 km (2004)
When I Turned Nine (2004)
Once Upon A Time In Highschool (2004)
Hwangsanbul (2003)
The Scent of Love (2003)
Oasis (2002)
Public Enemy (2002)

Premii
2008 SBS Drama Awards: Male Lead Award - Serial Drama (First Wives Club)

Limkuri externe
Profile (nate) 
HanCinema

Actori sud-coreeni